Лабунская — женская форма фамилии Лабунский.
 Лабунская, Анжелика Викторовна (род. 1967) — украинская юрист и общественный деятель, правозащитница.
 Лабунская, Галина Викторовна (1893—1970) — советский учёный-педагог, художник.